Kaup peut désigner :
 Johann Jakob Kaup (1803-1873), naturaliste allemand
 Kaup est une ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Kaup est un ancien village médiéval près de Mokhovoye, dans l'oblast de Kaliningrad

Voir aussi 
 Katia Kaupp, journaliste française.

Homonymie de patronyme